Der FEI Nations Cup 2014 im Dressurreiten (2014 FEI Nations Cup™ Dressage) ist die zweite Saison des Nations Cups der Dressurreiter.

Ablauf der Turnierserie 
Nachdem im Vorjahr die Pilotsaison mit vier Nationenpreisen in Europa stattfand, wurde die Saison 2014 um zwei Stationen, davon eine in Nordamerika, erweitert. Die Turniere sind als CDIO 3* oder CDIO 5* ausgeschrieben. Als Wertungsprüfung gelten dabei bei den europäischen Stationen der Grand Prix de Dressage oder der Grand Prix Spécial, beim nordamerikanischen Nationenpreisturnier wurde ein abweichender Modus angewandt.

Die Turniere finden im Zeitraum vom 18. Februar bis 3. August 2014 statt. Die Punktevergabe erfolgt anhand der Platzierung, bei CDIO 5*-Turnieren werden mehr Wertungspunkte vergeben als bei 3*-Turnieren.

Die Prüfungen

1. Prüfung: Vereinigte Staaten 
Die Saison 2014 begann mit einem Pilotprojekt: Anders als bei den anderen Etappen gingen die Reiter in Wellington in Florida nicht nur auf Grand Prix-Niveau an den Start, um den Sieger des Nationenpreises zu ermitteln. Stattdessen konnten die Reiter entweder im Grand Prix de Dressage und im Grand Prix Spécial oder im Prix St. Georges und in der Intermediaire I an den Start gehen. Um den Schwierigkeitsunterschied zu berücksichtigen, wurden die Ergebnisse der Grand Prix-Tour jeweils um einen Faktor von 1,5 Prozent pro Reiter erhöht.

Dieses Reglement wurde erstmals im Vorjahr in Wellington eingesetzt, damals zählte es allerdings nicht für die Nationenpreisserie. Mit diesem Reglement sollte es weiteren amerikanischen Mannschaften neben Kanada und den Vereinigten Staaten ermöglicht werden, am Nationenpreis teilzunehmen. Dies kam jedoch nur Kolumbien zugute. Die übrigen teilnehmenden Nationen hätten über genügend Paare verfügt, die auf Grand Prix-Niveau aktiv sind, waren aber überwiegend mit Reitern in der Kleinen Tour am Start.

Das CDIO 3*-Turnier in Wellington fand vom 18. bis 23. Februar 2014 statt.

(Ausgeklammerte Prozentpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

2. Prüfung: Frankreich 
Die französische Etappe des Nations Cups der Dressurreiter fand erneut im südfranzösischen Vidauban statt. Auf der Anlage der Dressur- und vormaligen Springreiterin Bernadette Brune wurde der CDIO 3* ausgetragen.

Das Turnier fand deutlich früher als im Vorjahr statt, es wurde statt im Mai vom 26. Februar bis 3. März durchgeführt. Es fand damit eine Woche vor den World-Dressage-Masters-Turnier an selber Stelle, welches ein stärkeres Starterfeld als das Nationenpreisturnier auswies, statt. Im Nationenpreis ging keines der Teilnehmerländer mit seinem stärksten Paare an den Start. Es siegte im Nationenpreis die Niederlande, die mit einem Herrentrio am Start war.

(Ausgeklammerte Prozentpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

3. Prüfung: Niederlande  
Der niederländische Dressur-Nationenpreis wird traditionell beim CHIO Rotterdam durchgeführt. Das Turnier, bei dem auch die Springreiter ihren niederländischen Nationenpreis ausrichten, fand vom 18. bis zum 22. Juni 2014 statt. Es war für die Dressurreiter als CDIO 5* ausgeschrieben.

Der Nationenpreis wurde im Rahmen des Grand Prix de Dressage ausgetragen, dieser fand am Vormittag und Mittag des Turnierdonnerstags statt. Vor heimischem Publikum dominierte die niederländische Mannschaft, die in Bestbesetzung am Start war. Das Durchschnittsergebnis der Mannschaft lag bei fast 80 Prozent. Deutlich abgeschlagen folgten Dänemark und Schweden. Die britische Equipe, die anders als im Vorjahr ohne Charlotte Dujardin und Carl Hester auskommen musste, kam auf den vierten Rang. Während deutsche Reiterinnen in der U25-Tour des Turniers erfolgreich waren, hatte Deutschland keine Mannschaft für den Nationenpreis gestellt.

(Ausgeklammerte Prozentpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

4. Prüfung: Norwegen  
Die Saison 2014 umfasste erstmals auch ein norwegisches Nationenpreisturnier. Das Turnier fand vom 25. bis 29. Juni 2014 in Kristiansand statt und war unter anderem als CDIO 3* ausgeschrieben. Hier wurden zeitgleich auch Dressur-Nationenpreise der Ponyreiter, Junioren und Jungen Reiter statt.

Der Nationenpreis der Altersklasse der „Reiter“, der dritten Etappe des Nations Cups, wurde im Rahmen des Grand Prix de Dressage am 26. Juni ausgetragen. Es siegte die Schweden, es waren Mannschaften von vier skandinavischen Staaten am Start.

(Ausgeklammerte Prozentpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

5. Prüfung: Deutschland 
Seit den 1970er Jahren wird im Rahmen des CHIO Aachen der deutsche Dressurnationenpreis ausgetragen. Der CHIO wurde im Jahr 2014 vom 11. bis 20. Juni in Aachen ausgetragen.

Als Prüfung für den Nationenpreis wurde der Grand Prix de Dressage der CDIO-Tour (CDIO 5*) gewählt, der am 17. Juni ab 9:00 Uhr durchgeführt wurde.

(Ausgeklammerte Prozentpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

6. Prüfung: Vereinigtes Königreich 
Im Rahmen der Royal International Horse Show in Hickstead fand vom 31. Juli bis 3. August 2014 Dressage at Hickstead, das britische Nationenpreisturnier der Dressurreiter, statt. Es war als CDIO 3* ausgeschrieben. Hier wurde wie im Vorjahr die letzte Etappe des Nations Cup ausgetragen.

Erneut wich die Ausschreibung des Nationenpreises von den übrigen Etappen der Turnierserie ab: nachdem 2013 die Grand Prix Kür die Wertungsprüfung war, wurde für das Jahr 2014 entscheiden, das Ergebnis von zwei Prüfungen zu addieren. So mussten die Mannschaften am 31. Juli im Grand Prix de Dressage und am 2. August im Grand Prix Spécial antreten. Aus dem Ergebnis dieser beiden Prüfungen ergab sich dann die Mannschaftsresultate.

(Ausgeklammerte Prozentpunkte zählen als Streichergebnis nicht für das Mannschaftsergebnis)

Gesamtwertung 
Der Gesamtsieg ging wie im Vorjahr an die Niederlande. Leistungsträger der niederländischen Equipe waren unter anderem Adelinde Cornelissen und ihr Wallach Parzival, dessen erste Turniere nach neunmonatiger Pause unter anderem bei zwei Nationenpreisturniere waren. Knapp dahinter, auf dem zweiten Platz, kam Schweden. Die deutsche Equipe kam, wie im Vorjahr nur auf den vierten Platz. Deutschland hatte in der Saison 2014 bis auf den heimischen Nationenpreis in Aachen keine A- und B-Kader-Reiter zu den Nations Cup-Stationen entsandt.

Weblinks 
 FEI Nations Cup Dressage (englisch)
 Turnierkalender der FEI
 Einzelne Etappen:
 CDIO 3* Wellington
 CDIO 3* Vidauban
 CDIO 5* Rotterdam
 CDIO 5* Aachen
 CDIO 3* Hickstead

Einzelnachweise 

Wettbewerb (Dressurreiten)
Pferdesportveranstaltung 2014